2046 est une année du calendrier grégorien.
 2046 est un film de Wong Kar-wai (2004).
 (2046) Leningrad est un astéroïde.

Homonymie de nombre